Jastrabie ist der Teilname mehrerer Orte in der Slowakei:
 Jastrabie nad Topľou, Okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
 Jastrabie pri Michalovciach, Okres Michalovce, Košický kraj
 Šarišské Jastrabie, Okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
 Trenčianske Jastrabie, Okres Trenčín, Trenčiansky kraj
 Zemplínske Jastrabie, Okres Trebišov, Košický kraj